Bomjesuense – abitanti di Bom Jesus (Paraíba)
Bomjesuense – abitanti di Bom Jesus (Piauí)
Bomjesuense – abitanti di Bom Jesus (Rio Grande do Norte)
Bomjesuense – abitanti di Bom Jesus (Rio Grande do Sul)
Bomjesuense – abitanti di Bom Jesus da Penha
Bomjesuense – abitanti di Bom Jesus da Serra
Bomjesuense – abitanti di Bom Jesus das Selvas
Bomjesuense – abitanti di Bom Jesus de Goiás
Bomjesuense – abitanti di Bom Jesus do Amparo
Bomjesuense – abitanti di Bom Jesus do Araguaia
Bomjesuense – abitanti di Bom Jesus do Galho
Bomjesuense – abitanti di Bom Jesus do Itabapoana
Bomjesuense – abitanti di Bom Jesus do Norte
Bomjesuense – abitanti di Bom Jesus do Tocantins (Pará)